Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2021 vond plaats van woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober 2021 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Vanwege de coronapandemie was het toernooi eenmalig verplaatst van maart naar oktober. Het was de 32e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2021. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
De Canadese titelverdedigster Bianca Andreescu was het zestiende reekshoofd. In de derde ronde werd zij verslagen door de Estische Anett Kontaveit.

Het mondiale nummer één, Ashleigh Barty, meldde zich voor het toernooi af – volgens haar coach Craig Tyzzer was zij "fysiek en mentaal uitgeput". Ook het nummer twee van de wereldranglijst, Aryna Sabalenka, speelde niet mee – zij testte positief op covid-19.

De Tsjechische Karolína Plíšková was als eerste geplaatst. Zij bereikte de derde ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.

Het 21e reekshoofd, Paula Badosa uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als 27e geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in drie sets, met tiebreaks in de eerste en in de derde set. Badosa wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2021. Zij won US$ 1.209.730 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het veertiende reekshoofd en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor haar openingspartij in de tweede ronde. Haar landgenote Kirsten Flipkens had zich via het kwali­fi­catie­­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde. Kim Clijsters was uitgenodigd via een wildcard – het was tien jaar geleden dat de tweevoudig winnares voor het laatst aan dit toernooi deelnam. Ook Clijsters verloor bij haar eerste optreden.

Nederland werd vertegenwoordigd door Arantxa Rus. In de tweede ronde was zij niet opgewassen tegen de Tsjechische Petra Kvitová.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Elise Mertens en Aryna Sabalenka kon de laatste niet meespelen, omdat zij na aankomst in Indian Wells positief werd getest op covid-19. Mertens speelde samen met de Taiwanese Hsieh Su-wei, met wie zij het tweede reekshoofd vormde.

Het Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková was als eerste geplaatst. Zij bereikten de kwart­finale, waarin zij werden uit­ge­schakeld door Ljoedmyla Kitsjenok en Jeļena Ostapenko.

Het als tweede geplaatste duo Hsieh Su-wei en Elise Mertens won het toer­nooi. In de op zater­dag 16 oktober gespeelde finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Veronika Koedermetova en Jelena Rybakina in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede geza­men­lijke titel. De Taiwanese Hsieh had daar­naast 29 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Belgische Mertens dertien.

België werd, behalve door Mertens, ook vertegenwoordigd door Kirsten Flipkens, samenspelend met de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Zij verloren meteen hun openingspartij.

De Nederlandse Demi Schuurs had terug Nicole Melichar-Martinez (VS) aan haar zijde – dit team was als vijfde geplaatst. Arantxa Rus werd geflankeerd door de Tsjechische Květa Peschke. Schuurs en Rus waren in de eerste ronde tegen elkaar geloot – Schuurs en Melichar wonnen dit, maar sneuvelden een ronde later.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Indian Wells 2021
Indian Wells